Herrsingelturneringen vid Australiska öppna 2020 pågick mellan den 20 januari och den 2 februari.

Seedning 

  Rafael Nadal (kvartsfinal)
  Novak Đoković (segrare)
  Roger Federer (semifinal)
  Daniil Medvedev (fjärde omgången)
  Dominic Thiem (final)
  Stefanos Tsitsipas (tredje omgången) 
  Alexander Zverev (semifinal)
  Matteo Berrettini (andra omgången)
  Roberto Bautista Agut (tredje omgången) 
  Gaël Monfils (fjärde omgången)
  David Goffin (tredje omgången)
  Fabio Fognini (fjärde omgången)
  Denis Shapovalov (första omgången)
  Diego Schwartzman (fjärde omgången)
  Stan Wawrinka (kvartsfinal)
  Karen Chatjanov (tredje omgången)  
  Andrej Rubljov (fjärde omgången)
  Grigor Dimitrov (andra omgången)
  John Isner (tredje omgången; uppgivet p.g.a. skada)
  Félix Auger-Aliassime (första omgången)
  Benoît Paire (andra omgången)
  Guido Pella (tredje omgången)
  Nick Kyrgios (fjärde omgången)
  Dušan Lajović (tredje omgången)
  Borna Ćorić (första omgången)
  Nikoloz Basilashvili (andra omgången)
  Pablo Carreño Busta (tredje omgången)  
  Jo-Wilfried Tsonga (första omgången; uppgivet p.g.a. skada)
  Taylor Fritz (tredje omgången)
  Dan Evans (andra omgången) 
  Hubert Hurkacz (andra omgången)
  Milos Raonic (kvartsfinal)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Program och resultat

Australiska öppna 2020